El nombre Gabriel Esparza puede referirse a las siguientes personas:

Gabriel Esparza, practicante de taekwondo español;
Gabriel Esparza, futbolista argentino.
Gabriel Esparza, actor de televisión, cine y teatro. Ciudad de México https://m.facebook.com/GaboEsparzamx/